Парахес има више значења:

 Парахес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Парахес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Парахес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику